Tanzania
 Nsimbo – circoscrizione del distretto di Mlele 
 Nsimbo – circoscrizione del distretto di Uyui 
 Distretto di Nsimbo – distretto della regione di Katavi

 Zambia
 Nsimbo – ward della provincia Orientale